Chaetopteridae är en familj av ringmaskar. Chaetopteridae ingår i ordningen Spionida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chaetopteridae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Chaetopteridae